Jan Schouten (scheepsbouwmeester), scheepsbouwmeester, vrijmetselaar en dichter te Dordrecht (1786-1852)
Jan Schouten (glazenier), Delfts ingenieur en glazenier (1852-1937) 
Johannes (Jan) Schouten, Nederlands politicus en verzetsman (1883-1963)
Jan Schouten (historicus), Nederlandse priester, schilder, museumdirecteur en (kunst)historicus (1906-1987)
Jan Arnoldus Schouten, Nederlands wiskundige (1883-1971)
Jan Schouten (burgemeester), voormalig burgemeester van Schaijk en Raamsdonk
Jan Schouten (1716-1792), kunstenaar, ook bekend als Johannes Schouten